Cette page présente une liste de joueurs du Football club lourdais Hautes-Pyrénées sélectionnés en équipe de France de rugby à XV. 

 Jean Bernon : 2 sélections de 1922 à 1923 
 Clément Dupont : 16 sélections de 1923 à 1928 
 Antoine Duclos : 1 sélection en 1931 
 Joseph Dutrey : 1 sélection en 1940 
 Jean Prat : 51 sélections de 1945 à 1955 
 Robert Soro : 21 sélections de 1945 à 1949 
 Eugène Buzy : 17 sélections de 1946 à 1949 
 Maurice Prat : 31 sélections de 1951 à 1958 
 Roger Martine : 25 sélections de 1952 à 1961 
 Jean-Roger Bourdeu : 9 sélections de 1952 à 1953 
 Antoine Labazuy : 11 sélections de 1952 à 1959 
 Henri Domec : 20 sélections de 1953 à 1958 
 Henri Claverie : 2 sélections en 1954 
 Jean Barthe : 26 sélections de 1954 à 1959 
 Henri Rancoule : 27 sélections de 1955 à 1962 
 Thomas Manterola : 2 sélections de 1955 à 1957 
 Michel Crauste : 62 sélections de 1957 à 1966 
 Pierre Tarricq : 4 sélections en 1958 
 Pierre Lacaze : 7 sélections de 1958 à 1959
 Roland Crancée : 2 sélections de 1960 et 1961
 Jean Gachassin : 32 sélections de 1961 à 1969 
 Guy Calvo : 2 sélections en 1961 
 Claude Lacaze : 33 sélections de 1961 à 1969 
 Raymond Halcaren : 1 sélection en 1964 
 Michel Arnaudet : 3 sélections de 1964 à 1967 
 André Campaes : 14 sélections de 1965 à 1973 
 Jean-Pierre Mir : 1 sélection en 1967 
 Jean-Henri Mir : 2 sélections de 1967 à 1968 
 Michel Hauser : 1 sélection en 1969 
 René Bergès-Cau : 1 sélection en 1976 
 Alain Caussade : 12 sélections de 1978 à 1981 
 Jean-François Marchal : 5 sélections de 1979 à 1980 
 Manuel Carpentier : 8 sélections de 1980 à 1982 
 Michel Crémaschi : 11 sélections de 1980 à 1984 
 Pierre Berbizier : 56 sélections de 1981 à 1991 
 Jean-Pierre Garuet : 42 sélections de 1983 à 1990 
 Louis Armary : 46 sélections de 1987 à 1995 
 Aubin Hueber : 23 sélections de 1990 à 2000 

Rugby a XV, Liste des joueurs du Football Club Lourdais Hautes-Pyrenees selectionnes en equipe de France
Lourdes
Sport